

Filmes

 All I Want (filme), filme de 2002

Álbuns

 All I Want (álbum), álbum de estúdio de Tim McGraw
 All I Want (vídeo), vídeo de Rufus Wainwright

Singles

 "All I Want" (canção de The Offspring), single de The Offspring
 "All I Want" (canção de Captain Hollywood Project), single de Captain Hollywood Project
 "All I Want" (canção de Mis-Teeq), single de Mis-Teeq
 "All I Want" (canção de Skunk Anansie), single de Skunk Anansie
 "All I Want" (canção de Toad the Wet Sprocket), single de Toad the Wet Sprocket
 "All I Want" (canção de Wet Wet Wet), single de Wet Wet Wet
 "All I Want" (canção de Kodaline) single de I"m  Perfect World.

Ver também

Desambiguações de música